Pedro Domingo Murillo  – provincia della Bolivia appartenente al dipartimento di La Paz
Pedro Domingo Murillo  – patriota e precursore dell'indipendenza dell'Alto Perù, l'attuale Bolivia